Andrea Mattei, pallavolista italiano
 Andrea Mattei, pittore italiano